Ganderbal (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Ganderbal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Ganderbal